Sir Eric Anderson – accademico e critico letterario scozzese
 Eric Anderson (n. 1970) – cestista statunitense
 Eric Anderson (n. 1993) – cestista statunitense
 Eric Chase Anderson (n. 1973) – scrittore, illustratore, designer e attore statunitense